O Campeonato Africano das Nações de 1990 foi a 17ª edição do Campeonato Africano das Nações.

Ocorreu entre 2 e 16 de Março de 1990, na Argélia. A Argélia venceu a Nigéria na final.

Primeira fase

Grupo A 

Jogos

|}

Grupo B 

Jogos

|}

Finais

Campeão

Ligações externas 

Campeonato Africano das Nações de 1990 em RSSSF.com

Campeonato Africano das Nações